Epsom peut désigner :
 Epsom, une ville du Royaume-Uni ;
 Epsom, une ville du New Hampshire, aux États-Unis ;
 Epsom, une ville de l'État du Victoria, en Australie ;
 Epsom, un faubourg d'Auckland, en Nouvelle-Zélande;
 L'opération Epsom, une offensive militaire britannique de la Seconde Guerre mondiale;
 Le Gentleman d'Epsom, un film français de Gilles Grangier, sorti en 1962, avec Jean Gabin et Louis de Funès.